Operă de stat, în germană Staatsoper, în franceză Opéra d'État', în engleză State Opera, este o operă finanțată de stat (în majoritatea acestora, spre deosebire de o operă particulară, așa cum este New York Metropolitan Opera), de o comunitate (Theatro Communale di Bologna sau Zürcher Opernhaus), de un comitat sau de o regiune.

Opere de stat omonime din Europa 
Cele mai cunoscute opere de stat se găsesc în Europa, după cum urmează,

 Semperoper - Sächsische Staatsoper Dresden, Opera de stat a Saxoniei din Dresda
 Hamburgische Staatsoper, Hamburg, Opera de stat hamburgheză
 Staatstheater Darmstadt, Darmstadt, Teatrul de stat din Darmstadt
 Staatsoper Unter den Linden, Berlin, Opera de stat "Pe sub tei" din Berlin
 Niedersächsische Staatsoper, Hannover, Opera de stat a Saxoniei de Jos din Hanovra
 Bayerische Staatsoper, München, Opera de stat din Bavaria din München
 Staatsoper Stuttgart, vedeți Staatstheater Stuttgart din Stuttgart
 Magyar Állami Operaház, Budapesta, Opera de stat a Ungariei
 Staatsoper Prag, Opera de stat din Praga
 Wiener Staatsoper, Opera de stat din Viena

Alte opere de stat  
Alte opere de stat, în al căror nume nu este conținut cuvântul stat sunt, spre exemplu:

 Royal Opera House, desemnând opera din Covent Garden, London, denumită adeseori afecționat doar Covent Garden, London
 Theatre la Monnaie, Bruxelles
 Deutsche Oper Berlin
 Opera de Paris

Operele de stat din România 
În România, deși numele generic al teatrelor lirice, ca instituții, folosesc denominarea Operă Națională, semnificația, din acest punct de vedere, este aceea a unei opere de stat. Astfel, în România există următoarele opere naționale:

 Opera Națională Română București
 Opera Națională Română Cluj-Napoca
 Opera Națională Română Iași
 Opera Națională Română Timișoara

Vezi și 
 Operă (dezambiguizare)
 Operă (gen muzical)
 Operă (clădire)